Блок питания — многозначный термин:

 Блок питания — устройство, которое преобразует параметры электроэнергии основного источника электроснабжения (например, промышленной сети) в электроэнергию с параметрами, необходимыми для функционирования вспомогательных устройств.
 Блок питания компьютера
 Блок питания лабораторный